Фред д’Агюяр (, 2 февраля 1960, Лондон) — гайанский писатель.

Биография 
Родители — гайанцы. В 1962—1972 жил в Гайане у бабушки. Закончил Кентский университет по специальности Африканские и карибские исследования (1985). Начал работать в Уорикском университете над диссертацией о творчестве Уилсона Харриса, но, выиграв стипендии на место приглашенного писателя в Кембридже и Бирмингеме, бросил диссертацию и занялся самостоятельным творчеством. Два года (1989—1990) провел в Кембридже, затем ещё два года — как приглашенный писатель в Амхерсте. Преподавал в Бэйтс колледже (1994—1995), в университете Майами. В 2003 получил место профессора английской литературы и со-руководителя магистратуры по искусству в Политехническом университете Виргинии.

Творчество 
Дебютировал в 1985 книгой стихов, привлекшей внимание критики. В 1994 издал исторический роман Самая долгая память, получивший ряд премий.

Романы писателя переведены на многие языки, включая иврит.

Произведения 
 1985. Mama Dot. London: Chatto & Windus (книга стихов; премия Малкольма Икс за поэзию, Поэтическая премия Гайаны)
 1987. High Life (пьеса)
 1988. The New British Poetry 1968-88. Edited with Gillian Allnutt, Ken Edwards and Eric Mottram
 1989. Airy Hall. London: Chatto & Windus (книга стихов, Поэтическая премия Гайаны; переизд. 2007).
 1993. British Subjects. London: Bloodaxe (книга стихов)
 1994. The Longest Memory. London: Chatto & Windus (Уитбредовская премия за первый роман; телеэкранизация)
 1995. A Jamaican Airman Foresees His Death. London: Methuen (пьеса)
 1996. Dear Future. London: Chatto & Windus (роман, Литературная премия Гайаны)
 1997. Feeding the Ghosts. London: Chatto & Windus (роман; шорт-лист премии Джеймса Тейта Блэка)
 1998. Bill of Rights. London: Chatto & Windus (поэма)
 2000. Bloodlines. London: Chatto & Windus (поэма)
 2001. An English Sampler: New and Selected Poems (книга стихов)
 2004. Bethany Bettany, 2003. London: Chatto & Windus (исторический роман)
 2009. Continental Shelf. Oxford: Carcanet (книга стихов; шорт-лист премии Т. С. Элиота)

Примечания

Литература 
 Ward A.L. Caryl Phillips, David Dabydeen and Fred D’Aguiar: representations of slavery. Manchester; New York: Manchester UP, 2011

Ссылки 
 Страница в Энциклопедии британских писателей
 На сайте Британского совета
 На сайте Архив поэзии

Писатели Вест-Индии
Драматурги Вест-Индии
Писатели Гайаны
Поэты Гайаны
Драматурги Гайаны
Английские писатели
Английские поэты
Авторы исторических романов
Преподаватели Бэйтского колледжа
Преподаватели Ньюкаслского университета
Учёные Кембриджского университета
Англисты
Лауреаты премии Коста